Tyrannosaurus rex – dinosauro vissuto nel Cretaceo superiore
 T. Rex – gruppo musicale britannico, capeggiato da Marc Bolan
 T-Rex – serie televisiva a cartoni animati giapponese, trasmessa tra il 1992 e il 1993
 T-Rex - Il mio amico Dino – film del 1995